Kirowski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Siedlungen städtischen Typs:
 Kirowski (Astrachan), in der Oblast Astrachan
 Kirowski (Kursk), in der Oblast Kursk
 Kirowski (Primorje), Rajonverwaltungszentrum in der Region Primorje
 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Kirowski (Region Altai, Lokot), im Rajon Lokot der Region Altai
 Kirowski (Region Altai, Smolenskoje), im Rajon Smolenskoje der Region Altai
 Kirowski (Region Altai, Toptschicha), im Rajon Toptschicha der Region Altai
 Kirowski (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Kirowski (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Kirowski (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Kirowski (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Kirowski (Moskau), in der Oblast Moskau
 Kirowski (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Kirowski (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Kirowski (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Kirowski (Orjol), in der Oblast Orjol
 Kirowski (Pensa), in der Oblast Pensa
 Kirowski (Samara), in der Oblast Samara
 Kirowski (Stawropol), in der Region Stawropol
 Kirowski (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Kirowski (Tscheljabinsk, Agapowka), im Rajon Agapowka der Oblast Tscheljabinsk
 Kirowski (Tscheljabinsk, Argajasch), im Rajon Argajasch der Oblast Tscheljabinsk
 Kirowski (Tula), in der Oblast Tula

Siehe auch:
 Kirowsk
 Kirowske (Begriffsklärung)
 Kirovski